Omloop Het Nieuwsblad 2022 var den 77:e upplagan av det belgiska cykelloppet Omloop Het Nieuwsblad. Tävlingen avgjordes den 26 februari 2022 med start i Gent och målgång i Ninove. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av belgiska Wout van Aert från cykelstallet Jumbo-Visma.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Omloop Het Nieuwsblad 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Belgien